L'édition masculine 2019 du tournoi de tennis de Miami se déroule du 20 au , sur dur en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Roger Federer remporte l'épreuve en simple, Bob et Mike Bryan celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Allemand Philipp Kohlschreiber, de l'Argentin Juan Martín del Potro, de l'Australien Alex De Minaur, du Coréen Chung Hyeon, des Espagnols Pablo Carreño Busta, Rafael Nadal et Fernando Verdasco, des Français Richard Gasquet et Gaël Monfils, de l'Italien Andreas Seppi, du Japonais Yoshihito Nishioka et du Tchèque Tomáš Berdych. Ils sont respectivement remplacés par Bernard Tomic, Janko Tipsarević, Jaume Munar, Mackenzie McDonald, Ernests Gulbis, Ugo Humbert, Bradley Klahn, Ilya Ivashka, Lloyd Harris, Pablo Andújar, Thomas Fabbiano et Daniel Evans.

Pendant le tournoi 
Pour sa dernière apparition à Miami, David Ferrer s'offre au  tour le numéro 3 mondial Alexander Zverev avant de s'incliner au tour suivant face à Frances Tiafoe.

Battu au  tour par Philipp Kohlschreiber à Indian Wells, le numéro 1 mondial Novak Djokovic s'incline cette fois-ci en 1/8 de finale face à Roberto Bautista-Agut.

À seulement , Félix Auger-Aliassime accède pour la première fois de sa carrière en 1/2 finale d'un Masters 1000 et devient le plus jeune demi-finaliste masculin de l'histoire du tournoi.

Roger Federer se qualifie pour sa  finale en Masters 1000, devenant le premier joueur à atteindre ce cap dans l'histoire du tennis.

Lauréats 
Roger Federer remporte le  titre de sa carrière en simple, le  en Masters 1000 en écartant en finale le tenant du titre John Isner. À  et 7 mois, il améliore son record de joueur le plus âgé ayant gagné un tournoi de cette catégorie, qu'il avait lui-même établi lors du Masters de Shanghai 2017. Il devient numéro 1 au classement à la race (sur l'année 2019) à la suite du tournoi (fait inédit pour un joueur aussi âgé à ce moment de la saison) et revient à la  du classement ATP.

En double, les tenants du titre Bob et Mike Bryan décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Wesley Koolhof et Stéfanos Tsitsipás. Il s'agit respectivement de leur  et  titre dans la discipline, leur  Masters 1000 et leur  à Miami.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Miami (WTA 2019)
 Tournoi de tennis de Miami
 Saison 2019 de l'ATP
 Tournois ATP Masters 1000

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2019
Tennis masculin en 2019
Tennis aux États-Unis en 2019
Tennis en mars 2019
Sport en Floride en 2019
Sport aux États-Unis en mars 2019